Yazidi fait référence aux adeptes du Yézidisme.

Patronymie 

 Kalthoum Yazidi (née en 1961), nageuse tunisienne ;
 Mohamed Yazidi (né en 1967), coureur cycliste tunisien ;
 Nazha El Yazidi, femme politique marocaine ;
 Omar El Yazidi (né en 1995), taekwondoïste français.